Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина — российское высшее военное учебное заведение, предназначенное для подготовки командных кадров Военно-Воздушных Сил, располагалось в посёлке Монино Московской области.

Военно-воздушная академия являлась одним из ведущих военных учреждений профессионального образования в области подготовки военных кадров высшего звена для Военно-воздушных сил и готовила авиационные кадры для назначения на должности командиров и начальников штабов авиационных частей и соединений, частей авиационного тыла, связи и радиотехнического обеспечения, старших штурманов авиационных частей и соединений, офицеров штабов авиационных объединений.

Среди выпускников Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина около 700 Героев Советского Союза (в том числе трижды Герой Советского Союза Кожедуб И. Н. и 39 дважды Героев Советского Союза), более 10 лётчиков-космонавтов России и зарубежные космонавты — Фам Туан, Зигмунд Йен, Владимир Ремек. В ней обучалось также более 2000 иностранных военных специалистов из 21 страны.

В разговорной речи академия обычно упоминается как Гагаринская академия, Академия Гагарина или Монинская академия.

Упразднена приказом Министра обороны РФ от 12 июля 2011 г. N 1136. Обучение слушателей передано в Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж).

История 
Военная академия командного и штурманского состава Военно-воздушных сил РККА сформирована 29 марта 1940 года выделением из состава курсов усовершенствования начсостава Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского трех факультетов: оперативного, командного и штурманского. Место расположения — в посёлке Монино Московской области.

Военно-воздушная академия осуществляла подготовку командных кадров для Военно-воздушных сил; являлась научным центром по разработке проблем оперативного искусства и тактики военно-воздушных сил, тактики родов авиации.

C 1946 года именуется Военно-воздушной академией. За выдающиеся успехи в подготовке высококвалифицированных авиационных кадров Военная академия командного и штурманского состава военно-воздушных сил Красной Армии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года академия награждена орденом Красного Знамени.

22 февраля 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил и в связи с 50-летием Советской Армии и Военно-Морского Флота академия была награждена орденом Кутузова I степени. 6 марта 1969 г. этот орден в торжественной обстановке прикрепил к Знамени академии член ЦК КПСС, главнокомандующий Военно-воздушными силами главный маршал авиации К. А. Вершинин. В 1968 году академии присвоено имя Ю. А. Гагарина.

По состоянию на 1990 год в составе академии два основных факультета (командный и штурманский) по трём командно-штабным, одной штабной и одной штурманской специальностям; факультет заочного обучения; факультет переподготовки и повышения квалификации офицерского состава, адъюнктура, 26 кафедр, учебные лаборатории и кабинеты.

При академии располагался музей, где экспонировалась авиационная техника — от бипланов Первой мировой войны до современных сверхзвуковых летательных аппаратов, различные авиационные двигатели, образцы авиационного вооружения и оборудования.

В 2008 году Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2008 г. № 283-р Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина соединена с Военно-воздушной инженерной академией имени профессора Н. Е. Жуковского. Название новой объединённой академии — Военно-воздушная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознамённая академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 12 июля 2011 г. № 1136 «О мерах по совершенствованию системы подготовки кадров в военных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации» Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина была закрыта, а обучение слушателей было передано в Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж).

Начальники академии 
Руководство академией осуществляли:

Начальники командного факультета

Начальники штурманского факультета

Известные преподаватели 

 Артамонов, В. Д. — Герой Советского Союза, кандидат военных наук, доцент
 Баланчук М. А. — доктор экономических наук
 Бебенин Г. Г. — доктор технических наук, профессор
 Белоусов Н. И. — доктор военных наук
 Беляков А. В. — Герой Советского Союза, доктор географических наук, профессор
 Бобровский А. И. — кандидат военных наук, заслуженный военный лётчик СССР
 Бугославская Е. Я. — доктор физико-математических наук, профессор
 Булгаков Н. П. — доктор военных наук, профессор
 Васильев Б. В. — доктор технических наук, профессор
 Вдовин В. М. — доктор военных наук, профессор
 Воробьёв Л. М. — доктор технических наук, профессор
 Горюнов В. В. — доктор философских наук
 Гульев С. К. — доктор военных наук, профессор
 Демидов Р. С. — Герой Советского Союза, доктор военно-морских наук, профессор
 Дрожжин А. И. — доктор военных наук, профессор, академик Академии военных наук
 Духон Ю. И. — доктор технических наук, профессор
 Ефимов А. В. — доктор физико-математических наук
 Зайцев А. Д. — генерал-майор авиации в отставке, профессор
 Зубов В. Г. — академик Академии педагогических наук СССР, доктор физико-математических наук, профессор
 Кириллов В. И. — доктор военных наук, профессор
 Кондратов В. И. — профессор
 Краснов А. Б. — доктор военных наук, профессор
 Кошевой А. А. — доктор технических наук, профессор
 Красовский С. А. — Герой Советского Союза, профессор
 Крылов Г. О. — доктор физико-математических наук, профессор
 Кумсков В. А. — Герой Советского Союза, кандидат военных наук, профессор
 Куницкий Р. В. — доктор физико-математических наук, профессор
 Лаврик Г. П. — заслуженный деятель науки РСФСР, доктор военных наук, профессор
 Лебедев Р. П. — профессор
 Лихтеров Я. М. — доктор технических наук, профессор
 Милейковский А. Г. — академик Академии наук СССР, доктор экономических наук, профессор
 Молоканов Г. Ф. — заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор
 Назаров И. И. — доктор военных наук, профессор
 Одинцов В. А. — заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор военных наук, профессор
 Палагута В. М. — доктор военных наук
 Пелюхов П. И. — доктор военных наук, профессор
 Перепелицкий С. Н. — доктор технических наук, профессор
 Пещеров Г. И. — доктор военных наук, профессор, академик Академии военных наук
 Платонов Н. Е. — Герой Советского Союза, доктор исторических наук, профессор, генерал-майор авиации в отставке
 Поляк Ю. В. — доктор технических наук, профессор
 Пшеняник Г. А. — доктор военных наук, профессор
 Рог В. Г. — доктор военных наук, профессор
 Руденко С. И. — маршал авиации, Герой Советского Союза, профессор
 Рыбаков В. С. — доктор технических наук
 Самойло А. А. — профессор
 Свищёв В. Н. — доктор военных наук, профессор
 Селезнёв И. А. — доктор философских наук, профессор
 Скоморохов Н. М. — дважды Герой Советского Союза, доктор военных наук, профессор
 Спирин И. Т. — Герой Советского Союза, доктор географических наук, профессор
 Суглобов Г. А. — доктор философских наук, профессор
 Теребушко О. И. — доктор технических наук, профессор
 Тимохович И. В. — доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, генерал-майор авиации
 Тягуненко В. Л. — член-корреспондент Академии наук СССР, доктор экономических наук, профессор
 Худяков И. В. — заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор

Награды 
 орден Красного Знамени (1945 год)
 Орден Кутузова I степени (1968 год)
 Орден «Народная республика Болгария I степени» (1970 год)
 Орден «За заслуги перед народом и Отечеством» в золоте (ГДР, 1972 год)
 Орден «Знамя труда I класса» (Польша, 1973 год)
 Орден Красного Знамени (Чехословакия, 1978 год)
 Орден Боевого Красного Знамени (Монголия, 1979 год)
 Орден Воинской Доблести I степени (Вьетнам, 1983 год)
 Орден Красного Знамени (Венгрия, 1988 год)
 Медаль «За заслуги перед ЧНА» I степени (Чехословакия, 1990 год)
 Орден Антонио Масео (Куба, 1991 год)
 Юбилейный почётный знак в ознаменование 50-летия образования Союза ССР (1972)

Наиболее известные выпускники 
См. также: :Категория:Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина

трижды Герой Советского Союза 
  Кожедуб, Иван Никитович — советский военный деятель, лётчик-ас времён Великой Отечественной войны, наиболее результативный лётчик-истребитель в авиации союзников (64 сбитых самолёта). Трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации (6 мая 1985).

дважды Герои Советского Союза

Герои Советского Союза

См. также 
 Центральный музей Военно-воздушных сил РФ

Примечания

Литература

Ссылки 
 Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина. / Под ред. маршала авиации Н. М. Скоморохова. — М.: Воениздат, 1984—238 с, 24 л. ил.
 Герои Советского Союза, окончившие ВВА имени Ю. А. Гагарина
 Авиационная энциклопедия в лицах. Москва, 2011.

Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина
Авиационные учебные заведения России
Академии Москвы
Военные высшие учебные заведения СССР
Военно-воздушные силы СССР
Военно-воздушные силы России
Объекты, названные в честь Юрия Гагарина
Монино